Чемпионат Европы по боксу 1937 года прошёл в городе Милан (Италия) с 5 по 9 мая. Это был 5 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 85 боксёров, которые представляли 16 стран.

Медалисты

Зачет по медалям

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 Любительский бокс

1937
Международные спортивные соревнования в Милане
1937 год в боксе
Май 1937 года
Спорт в Италии в 1937 году
Чемпионаты Европы в 1937 году
Международные соревнования по боксу в Италии
Чемпионаты Европы в Италии